

Cinema 
Mudhoney – film del 1965 diretto da Russ Meyer

Musica 
Mudhoney – gruppo musicale grunge statunitense
 Mudhoney – album dei Mudhoney del 1989